Elmenhorst (Lauenburg)
 Elmenhorst (Stormarn)
 Elmenhorst (Vorpommern)
 Elmenhorst/Lichtenhagen